Aini bzw. Ajni steht für:

 Aini (Distrikt), Distrikt in der Sughd-Region in Tadschikistan
 Aini (Tadschikistan), Ort im Ainidistrikt in Tadschikistan
 ein Alternativname der Akha, Bergvolk in Südostasien

Aini ist der Familienname folgender Personen:
 Leah Aini (* 1962), israelische Schriftstellerin
 Muhsin Ahmad al-Aini (1932–2021), jemenitischer Politiker und Diplomat
 Sadriddin Aini (1878–1954), Begründer der tadschikischen Literatur

Siehe auch:
 Ayni